Collisions and Castaways — шостий студійний альбом американської групи 36 Crazyfists, який був випущений 27 липня 2010 року.

Композиції 
 In the Midnights - 5:34
 Whitewater - 3:21
 Mercy and Grace - 3:50
 Death Renames the Light - 3:34
 Anchors - 5:40
 Long Road to Late Nights - 1:46
 Trenches - 3:36
 Reviver - 3:42
 Caving in Spirals - 4:21
 The Deserter - 4:22
 Waterhaul II - 5:04

Джерела 
 Collisions and Castaways  allmusic
 Collisions and Castaways  last.fm

Альбоми 36 Crazyfists
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми